Larkow ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Witaljewitsch Larkow (* 1989), russischer Skilangläufer
 Mychajlo Larkow (* 2009), ukrainischer Billardspieler